Hoheluft-Ost, un barri del districte d'Hamburg-Nord a Hamburg
 Hoheluft-West, un barri del districte d'Eimsbüttel a Hamburg
 Hohe Luft, un barri de Bad Hersfeld a Hessen